Weimarer Kreis steht für:

 den geografisch mittleren Teil des Großherzogtums Sachsen-Weimar-Eisenach, siehe Sachsen-Weimar-Eisenach#Geografie
 einen nicht genau bestimmten Kreis von Personen um Johann Wolfgang von Goethe in Weimar
 Weimarer Kreis (Weimarer Republik), eine 1926 gegründete Gruppierung von Hochschullehrern, die sich politisch für die Weimarer Republik engagierten